Tarnogrocki ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Tarnogrocki (1875–1946), deutscher Maler und Illustrator
 Wilhelm Tarnogrocki (1904–1993), deutscher Leichtathlet, bekannt als Max Tarnogrocki